John Mariucci (1916-1987) – giocatore e allenatore di hockey su ghiaccio statunitense
 Marcellino Mariucci (1961) – conduttore televisivo e attore italiano
 Steve Mariucci, propr. Stephen Ray Mariucci (1955) – allenatore di football americano statunitense